Sanajeh indicus — викопний вид змій вимерлої родини Madtsoiidae, що існував у пізній крейді, 68 млн років тому.

Історія відкриття 

Рештки змії знайдено у відкладеннях формації Ламета у штаті Гуджарат на заході Індії. Виявлено рештки черепа з нижньою щелепою та 72 хребці. Скелет змії знайдений у скам'янілому гнізді титанозавра невідомого виду (його скам'янілі яйця описані як Megaloolithus). У гнізді було два цілих яйця та рештки маленького динозавра, як вилупився незадовго до загибелі. Змія лежала навколо роздавленого яйця, яке, ймовірно, знаходилося у її шлунку в момент загибелі.

На основі решток у 2010 році командою вчених під керівництвом американського палеонтолога Джеффрі Вілсона описано новий рід та вид. Родова назва Sanajeh з санскриту перекладається як «давня паща». Видова назва означає «індійський».

Опис 
Змія сягала 3,5 м завдовжки, череп — 9,5 см. Щелепи не відкривались досить широко, що характерно для базальних змій, тому Sanajeh не могла полювати на велику здобич. Судячи з того, що її рештки знайдені у гнізді динозавра, змія живилася вмістом яєць.

Систематика 
Sanajeh належить до вимерлої родини Madtsoiidae.

Родинні зв'язки Sanajeh з іншими зміями за Wilson et all 2010:

Примітки 

Викопні змії
Плазуни крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2010